Урицкое — село в Олёкминском районе Республики Саха (Якутия) России. Административный центр Урицкого наслега.

География 
Село находится в 130 километрах от Олёкминска.

История 
В 1921 г. в память об М. С. Урицком, который отбывал ссылку в селе Чекурское в 1901—1905 гг., оно было переименовано в Урицкое.

Население

Примечания 

Населённые пункты Олёкминского улуса